

Fumetti 
 Lobo – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Lobo – personaggio dei fumetti della Dell Comics
 Lobo il papero – personaggio dei fumetti Amalgam Comics

Geografia 
 Lobo – comune del Camerun
 Lobo – città fantasma della contea di Culberson, Texas, Stati Uniti d'America
 Lobo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Batangas

Persone
 Lobo (1943) – cantautore e compositore statunitense
 Almiro Lobo (1982) – calciatore mozambicano
 Cavin Lobo (1988) – calciatore indiano
 Cristiana Lôbo (1958-2021) – giornalista brasiliana
 Edu Lobo (1943) – cantante, compositore e arrangiatore brasiliano
 Joaquim Lobo (1995) – canoista mozambicano
 Jerónimo Lobo (1593-1678) – gesuita e missionario portoghese
 Luis Lobo (1970) – ex tennista argentino
 Rebecca Lobo (1973) – ex cestista statunitense

Scienza 
 Lobo – in zoologia e biologia, un elemento morfologico-anatomico di forma espansa e tondeggiante, e può essere riferito a vari gruppi (ad esempio, tipicamente, i trilobiti) 
 Lobo – in anatomia umana, una parte dell'orecchio, del fegato, del cervello e del polmone
 Lobo – in botanica, una parte tondeggiante delle foglie e dei petali
 Lobo – in geologia viene utilizzato soprattutto in campo sedimentologico per definire un deposito sedimentario di ambiente subacqueo, di forma convessa ed espansa, deposto tipicamente da correnti torbide non confinate (non canalizzate)
 Lobo – tipo di diagramma, a forma ellissoidica o torica, utilizzato per rappresentare la direzione di alcuni fenomeni quale, ad esempio, l'emissione di radioonde di un'antenna trasmittente

Altro 
Lobo – elemento decorativo architettonico
 Lobo – in sociologia, termine utilizzato in Messico per designare le persone con origini africane e amerindie
 Lobo – serie televisiva statunitense
 Lobo – singolo di Noyz Narcos

lt:Vilkas (reikšmės)